9019 Eucommia – asteroide della fascia principale
 Eucommia – genere di piante diffuse in Cina, appartenente all'ordine Garryales